Ministerio de Minas y Energía puede referirse a:

 El Ministerio de Energía y Minería de Argelia
 El Ministerio de Minas y Energía de Brasil
 El Ministerio de Minas y Energía de Burundi
 El Ministerio de Minas y Energía de Camboya
 El Ministerio de Minas y Energía de Colombia
 El Ministerio de Minas y Energía de Ghana
 El Ministerio de Minas y Energía de Togo